Albertina Federica de Baden-Durlach (Durlach, 3 de julio de 1682-Hamburgo, 22 de diciembre de 1755) fue una princesa alemana. Ella era la hija del margrave Federico VII de Baden-Durlach y de su esposa, la duquesa Augusta María de Holstein-Gottorp. Se casó con Cristián Augusto de Holstein-Gottorp, príncipe de Eutin.

Biografía 

El 2 de septiembre de 1704, se casó con Cristián Augusto de Holstein-Gottorp, príncipe de Eutin.

En 1726, su esposo murió y su hijo mayor se convirtió en monarca. Un año después, murió sin hijos y su hijo menor, Adolfo Federico, subió al trono. Adolfo Federico era menor de edad, pero se le permitió gobernar "con el apoyo y la orientación de su madre". Ella también le dio sus propiedades de Stendorf, Mönch-Neversdorf y Lenzahn para proporcionarle un ingreso.

A través de su abuela paterna, la condesa palatina Cristina Magdalena de Zweibrücken, una hermana del rey Carlos X Gustavo de Suecia, Albertina Federica descendía de la casa real sueca, por lo que su hijo en 1743 podría ser elegido como el heredero del trono sueco.

Descendencia 
Albertina Federica contrajo matrimonio con Cristián Augusto de Holstein-Gottorp el 2 de septiembre de 1704, con quien tuvo diez hijos:
Eduviges Sofía Augusta (9 de octubre de 1705-4 de octubre de 1764), abadesa de Herford de 1750 a 1764.
Carlos Augusto (26 de noviembre de 1706-31 de mayo de 1727), se comprometió con la futura Isabel I de Rusia, pero murió antes del enlace.
Federica Amalia (12 de enero de 1708-19 de enero de 1782), una monja en Quedlinburg.
Ana (3 de febrero de 1709-2 de febrero de 1758), desposó al príncipe Guillermo de Sajonia-Gotha-Altemburgo (1701-1771); sin descendencia. Él era hermano de Augusta de Sajonia-Gotha, madre del rey Jorge III del Reino Unido.
Adolfo Federico (14 de mayo de 1710-12 de abril de 1771), príncipe de Eutin. Fue nombrado príncipe de la corona de Suecia en 1743 y ascendió al trono en 1751 como Adolfo Federico de Suecia.
Federico Augusto (20 de septiembre de 1711-6 de julio de 1785), fue inicialmente obispo de Lübeck, y después de que su hermano se trasladara a Suecia, heredó Eutin también. En 1773, como parte de un acuerdo de familia que involucraba Dinamarca, Rusia y Holstein-Gottorp, también recibió un nuevo ducado, Oldemburgo, que consistía de los condados de Oldemburgo y Delmenhorst.
Juana Isabel (24 de octubre de 1712-30 de mayo de 1760), desposó al príncipe Cristián Augusto de Anhalt-Zerbst, y se convirtió en la madre de Catalina la Grande, emperatriz de Rusia.
Guillermo Cristián (20 de septiembre de 1716-26 de junio de 1719), murió en la infancia.
Federico Conrado (12 de marzo de 1718-1719), murió en la infancia.
Jorge Luis (16 de marzo de 1719-7 de septiembre de 1763), su hijo Pedro heredó el ducado de Oldemburgo de su primo sin descendencia, el hijo de Federico Augusto.

Ancestros 

Casa de Zähringen
Fallecidos en Hamburgo